Bronisze ist ein polnischer Ortsname:
 Bronisze (Gołdap), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Wittichsfelde, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Bronisze (Ożarów Mazowiecki), Dorf in der Woiwodschaft Masowien